Koncrete, ou Konkrete, est une mixtape de 2011 du chanteur d'origine sénégalaise Akon.

Titres 
 Keep Up
 Time Or Money (feat. Big Meech)
 Give It To Em- (feat. Rick Ross)
 Top Chef (feat. Gucci Mane & French Montana)
 So High
 Do It
 Searching For Love
 Still A Survivor
 Long Gone (feat. R. City)
 Make It In The City

Notes et références 

Album musical sorti en 2011
Mixtape
Album d'Akon